L'édition 2017 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Donna Vekić remporte l'épreuve en simple, Monique Adamczak et Storm Sanders celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Japonaise Nao Hibino, de la Kazakhe Yulia Putintseva et de la Russe Ekaterina Alexandrova. Elles sont respectivement remplacées par Hsieh Su-wei, Magdaléna Rybáriková et Kurumi Nara.

Lauréates 
Donna Vekić remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Johanna Konta.

En double, Monique Adamczak et Storm Sanders remportent leur  ensemble en battant en finale Jocelyn Rae et Laura Robson. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2017
Tennis en juin 2017